Miro (supermarkt), een supermarkt(keten)
 Miro (plant) (Prumnopitys ferruginea), een plant die van nature voorkomt in Nieuw-Zeeland
 Miro, de Pitcairnese naam voor de strandpopulier
 Joan Miró, een schilder
 Miro (software), een stuk software
 Miro, de artiestennaam van Miroslav Kostadinov
 Miro van Gallaecia, koning van de Sueben
 Miro van Barcelona, graaf van Barcelona (948-966)